Gare de Niagara Falls (Ontario), au Canada
 Gare de Niagara Falls (New York), aux États-Unis